En Pologne, Giżyno peut désigner :

 Giżyno, village de la voïvodie de Mazovie,
 Giżyno, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.